Натуральне число 1510
 1510 рік до нашої ери
 1510 рік нашої ери